Čtyřhra juiorů US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. V roce 2020 se nekonala pro pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byli Američané Eliot Spizzirr a Tyler Zink, kteří již nebyli věkově způsobilí k účasti v juniorském tenise. Obdrželi však divokou kartu do mužské čtyřhry, kde vypadli v úvodním kole.

Vítězem se stal francouzsko-hongkongský pár Max Westphal a Coleman Wong, který ve finále zdolal ukrajinsko-bulharské turnajové osmičky Vjačeslava Bělinského a Petra Nestěrova až v rozhodujícím supertiebreaku. Oba získali první grandslamové trofeje. Westphal triumfoval v této soutěži US Open jako pátý Francouz a Wong jako druhý junior z Číny. Jedinou hongkongskou šampionkou grandslamu před Wongem byla Patricia Hyová, která vyhrála čtyřhru juniorek ve Wimbledonu 1983.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2021
Juniorská čtyřhra